Coagulazione – formazione di un reticolo di fibrina ad ottenere un coagulo o un trombo
 Coagulazione – trasformazione da liquido a semisolido
Coagulazione – alterazione di un sistema colloidale
 Coagulazione – precipitazione della parte proteica del latte, per ottenere il formaggio